Eva en Adam (stripreeks), een Nederlands-Belgische stripreeks
 Eva en Adam (televisieserie), een Zweedse televisieserie uit 1999
Eva & Adam - Vier verjaardagen en een blunder, een film uit 2001 die is gebaseerd op bovenstaande serie

Zie ook 
 Adam en Eva (doorverwijspagina)